Hiperequi, oficial romà de Procopi
 Hiperequi d'Alexandria, escriptor i gramàtic grec